El apagón puede referirse a:
 El apagón (álbum), álbum de Dante Spinetta;
 El apagón (canción) (1991), canción de la cantante mexicana Yuri;
 El apagón (novela) (2010), novela de Connie Willis, ganadora del Premio Hugo;
 El apagón (obra de teatro) (1965), comedia de Peter Shaffer.
 «El apagón», canción del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el álbum Un verano sin ti.